Чемпионаты Европы по волейболу среди девушек (CEV U17 Volleyball European Championship) — соревнования для женских юниорских сборных, проводимые под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV).
 
Проводятся с 1995 года с периодичностью раз в два года по нечётным годам, до чемпионата Европы 2018 года в соревнованиях участвовали спортсменки до 18 лет. С 2018 года возрастной ценз снижен до 17 лет. Отдельно с 2017 года стал проводиться чемпионат Европы для девушек до 16 лет.

Призёры

Титулы

Ссылки 

 Сайт Европейской конфедерации волейбола